het Engelse woord voor mammoet;

een aantal plaatsen in de Verenigde Staten:
 Mammoth (Arizona)
 Mammoth (Californië)
 Mammoth (Utah)
 Mammoth Mountain, skigebied in Californië
 Mammoth Cave National Park

en verder:
 Mammoth (film, 2006)
 Mammoth (film, 2009)
 Mammoth (Kayak), een single van de muziekgroep Kayak
 Mammoth (Beardfish), een muziekalbum van Beardfish